«Костёр в белой ночи» — художественный фильм. Киностудия им. М. Горького, . По роману Ю.Сбитнева «Пожар».

Сюжет 
Действие происходит летом 1971 года в Сибири, где вблизи посёлка Ербогачён работает геологоразведочная экспедиция под началом Ивана Копырева. Сухая и жаркая погода способствует выполнению плана, однако работы тормозит наличие вечной мерзлоты, которая препятствует буровым работам. Нарушая противопожарные правила, мастер решает использовать огонь для оттаивания мерзлоты. Однако контролировать огонь в сухую ветреную погоду оказывается невозможно, в результате чего возникает таёжный пожар.

Натурой для съёмок стали остатки леса после крупного лесного пожара, угрожавшего поселку Ербогачён в Иркутской области в 1971 году

Прототип одного из героев фильма и романа по которому снят фильм — Ручьёва — секретарь райкома Георгий Павлович Масягин.

В ролях 
 Владимир Антоник — Павел Копырев
 Галина Мунзук — Лена
 Вадим Андреев — Елфимов
 Николай Гравшин — Красноштанов
 Юрий Заборовский — Хаенко
 Виктор Тарасов — Ручьёв
 А. Катовщиков
 Вася Наговицын
 Николай Олзей-Оол — Авачан
 Василий Попов
 Виталий Яковлев — геодезист

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Юрий Сбитнев
 Режиссёр: Борис Бунеев
 Оператор: Алексей Чардынин
 Композитор: Евгений Геворгян

Ссылки 
 Анна БАСКАКОВА - Режиссёр Борис Бунеев.  Фильм «Костер в белой ночи», Российские лесные вести, 29.08.2014
 , Энциклопедия кино. 2010.

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Бориса Бунеева
Фильмы о геологах
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России